Сфакс () — вилайет в Тунисе.
 Административный центр — город Сфакс.
 Площадь — , население —

География 

На севере граничит с вилайетом Махдия, на северо-западе с вилайетом Кайруан, на западе с вилайетом Сиди-Бу-Зид, на юго-западе с вилайетом Габес. На востоке омывается водами Средиземного моря (залив Габес). В состав вилайета входят острова Керкенна.

Административное деление 
Вилайет Сфакс делится на 16 муатамадиятов или округов:
 Агареб (Agareb)
 Бир-Али-Бен-Халифа (Bir Ali Ben Khalifa)
 Эль-Амра (El Amra)
 Эль-Хенша (El Hencha)
 Грайба (Graïba)
 Джебинияна (Jebiniana)
 Керкенна (Kerkennah)
 Махарес (Mahrès)
 Мензель-Шакер (Menzel Chaker)
 Сакиет-эд-Даир (Sakiet Eddaïer)
 Сакиет-эз-Зит (Sakiet Ezzit)
 Западный Сфакс (Sfax Ouest)
 Южный Сфакс (Sfax Sud)
 Сфакс-Вилья (Sfax Ville)
 Сехира (Skhira)
 Тина (Thyna)

Примечания 

Сфакс (вилайет)